Harmadik fél jogi fogalom
 Harmadik fél (2013) Paul Haggis filmje